Versteller (diamant), een diamantbewerker
Versteller (fiets), een fietsonderdeel om de versnellingen te bedienen